

Руч'ї — село, Кіровський район, Ленінградська область.
 Руч'ї — селище, Виборзький район, Ленінградська область.
 Руч'ї — дільнича залізнична станція в Калінінському районі Санкт-Петербурга.
 Руч'ї — залізнична станція Мурманського відділення Жовтневої залізниці в Кандалакшському районі Мурманської області.

Руч'ї — село, Роздольненський район, Автономна Республіка Крим

Див. також 
 Ручейки
 Ручей
 Ручай (значення)